S83 ou S-83 peut faire référence à :
 Cosme García (S-83), un sous-marin de la marine espagnole ;
 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres